El Torneig de Portoroz 2010, oficialment conegut com a Banka Koper Slovenia Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juliol de 2010 al ŠRC Marina de Portorož, Eslovènia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010